La Copa Hopman 1992 corresponde a la 4.ª edición de dicho torneo de equipos nacionales de tenis compuestos por dos tenistas, una mujer y un hombre. Participan 12 equipos en total, representando a Suiza, CEI, Gran Bretaña, Holanda, Australia, España, Alemania, Francia, Suecia, Checoslovaquia, Japón y Estados Unidos.

Cuadro

Final

Enlaces externos 
 Sitio oficial

Copa Hopman
Tenis en 1992